

Patronyme

 Aidan Devine est un acteur canadien.
 
 Ava Devine (1974-) est une actrice américaine de films pornographiques.
 Carol Devine (1950-) femme politique américaine.
 David MacDonald Devine (1920-1980) est un auteur écossais de roman policier qui signe ses textes D.M. Devine ou Dominic Devine.
 Grant Devine (1944-) est un homme politique canadien.
 Ilya Dévine (1922-1998) est un écrivain mordve.
 Joey Devine (1983-) est un joueur américain de baseball évoluant en Ligue majeure de baseball.
 
 Loretta Devine (1949-) est une actrice américaine.à
 Mat Devine (1974-) est le chanteur, fondateur et guitariste du groupe de rock américain Kill Hannah. 
 Richard Devine est un compositeur américain de musique électronique.
 Steve Devine (1976-) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Toponyme 
 Devine, une communauté de Colombie-Britannique au Canada ;
 Devine, une ville du Texas, aux États-Unis.

Divers
 Devine combien je gagne est un jeu télévisé québécois créé en 2009.
 
 Devine qui vient tuer est un roman britannique d'aventure pour enfants d'Anthony Horowitz.